Імперія Гаїті (1804-1806)
 Імперія Гаїті (1849-1859)